Mitrovac est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Mitrovac, une localité située dans la municipalité de Čeminac, comitat d'Osijek-Baranja ;
Mitrovac, une localité située dans la municipalité de Kutjevo, comitat de Požega-Slavonie ;
en Serbie
Mitrovac, un village situé dans la municipalité de Bajina Bašta, district de Zlatibor.